Ельцы — многозначный термин:
 
Топоним
 Ельцы (усадьба) — усадьба Толстых в деревне Новые Ельцы Осташковского района Тверской области.
 Ельцы — село в Селижаровском районе Тверской области.
 Ельцы — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ельцы — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

Биология
Ельцы — рыбы семейства Карповых.

См. также 
 Елец (значения)